Crusader Kings: Deus Vult (CK:DV, в русской локализации — Крестоносцы. Именем Господа!) — дополнение для компьютерной игры Crusader Kings, выпущенное 4 октября 2007 года (через 3 года после выхода оригинала).

Нововведения 

Графика
 Произошли небольшие косметические изменения интерфейса: были переделаны иконки для слоёв населения провинции, экран отображения родственников, свиты и друзей.
Игровой процесс
 У игрока появились друзья, готовые прийти ему на помощь в трудную минуту, а также враги, не упускающие возможность отгрызть от вашего покачнувшегося в трудное время феодала кусок побольше.
 Изменения в процессе взросления персонажа — теперь нельзя заранее сказать насколько он будет одарён во взрослой жизни.
 События, более полно раскрывающие такие аспекты жизни вашей династии как взросление ребёнка, общая ситуация во владениях, и т. д.
 Параметр «стабильность», пришедший из других игр компании Paradox Interactive.

Баги 
 Игра вылетает при отправлении ребёнка, имеющего титул, на воспитание к другому двору. Ошибка исправлена в бета-патче 2.1 от 15 октября 2008 года.
 При смерти ребёнка его портрет меняется на портрет взрослого персонажа при достижении мёртвым ребёнком совершеннолетия.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Paradox Entertainment
 Англоязычный форум
 Crusader Kings: Deus Vult на сайте русской компании-локализатора
 Русский форум игры

Глобальные стратегии
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры, изданные Paradox Interactive
Компьютерные игры, изданные Snowball Studios
Дополнения к компьютерным играм